Funaki ist der Familienname folgender Personen:

 Kakeru Funaki (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Kazuyoshi Funaki (* 1975), japanischer Skispringer
 Shoichi Funaki (* 1968), japanischer Wrestler